B-52 puede hacer referencia a:

Boeing B-52 Stratofortress, un bombardero estratégico estadounidense.
The B-52's, una banda de rock estadounidense fundada en 1976.
B-52, un chupito de licor de café, crema irlandesa y licor de naranja.
Peinado B-52 conocido también como Beehive.

B52 puede hacer referencia a:

Uno de los códigos ECO para la defensa siciliana en el ajedrez.